Гран-при Нидерландов 1953 года (официально IV Grote Prijs van Nederland) — автогонка, прошедшая 7 июня 1953 года на трассе Зандвоорт, Зандворт, Нидерланды. Она стала третьей гонкой сезона 1953 и прошла по регламенту  Формулы 2. Гонку выиграл Альберто Аскари.

Квалификация

Гонка 
Гран-при Нидерландов проходило в тяжелых условиях — трасса была скользкой из-за рыхлого песка. Пилоты Ferrari лучше управляли своими автомобилями, и в очередной раз Альберто Аскари и Нино Фарина удерживали лидерство от начала до конца гонки. Хосе Фройлан Гонсалес после поломки своего автомобиля воспользовался автомобилем Феличе Бонетто и в напряженной борьбе вырвал третье место у Майка Хоторна. Хуан Мануэль Фанхио прекратил гонку после поломки заднего моста. Питер Коллинз занял восьмое место, что стало самым высоким результатом среди британских команд на этом Гран-при.

|}

 Поул-позиция: Альберто Аскари — 1:51,1
 Быстрый круг:   Альберто Аскари - 1:52,8 (59 круг, 133,81 км/ч)

 Автомобиль №16 использовался совместно: Феличе Бонетто (25 кругов), Хосе Фройлан Гонсалес (64 круга).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в Нидерландах в 1953 году
События 7 июня
Июнь 1953 года